Die 1. division 2017/18 war die 71. Spielzeit der dänischen 1. division im Herrenhandball (die 20. als zweithöchste Spielklasse).

Reguläre Saison

Qualifikation zur Håndboldligaen 2018/19

Qualifikation zur 1. division 2018/19 
Die Meister zweier Gruppen der 2. division (Køge Håndbold und der HC Odense) stiegen direkt in die 1. division 2018/19 auf. Mit den 2. Mannschaften von Mors-Thy Håndbold und Skjern Håndbold belegten zwei nicht zum Aufstieg in die 1. division berechtigte Teams die ersten beiden Plätze in der ersten Gruppe, so dass sich die Zahl der Absteiger aus der 1. division verringerte. Dementsprechend stieg der Zwölftplatzierte der 1. division nicht direkt ab, sondern durfte an der 2. Qualifikationsrunde zur neuen Saison teilnehmen. Der Zehntplatzierte sicherte sich folglich den direkten Klassenerhalt.

Die drei Zweitplatzierten (im Falle Hjallerups der Drittplatzierte) der 2. division spielten in einer einfachen Runde zwei Mannschaften aus, die in direkten Duellen mit dem Elft- und Zwölftplatzierten der 1. division zwei Teilnehmer an der 1. division 2018/19 ermittelten.

1. Runde

2. Runde 

Es werden zunächst zwei Spiele absolviert. Besteht nach dem 2. Spieltag Punktgleichheit, wird ein entscheidendes drittes Spiel ausgetragen.

|}

Siehe auch 
Håndboldligaen 2017/18

Weblinks 
Offizielle Seite des dänischen Handballverbandes zur 1. division 2017/18

Handballsaison 2017/18
Handballwettbewerb in Dänemark